Verschillende koningen van de Arameeërs in de Oudheid, namelijk
Benhadad I
Hadadezer (Benhadad II)
Benhadad III

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel